Carothers ist der Familienname folgender Personen:

 A.J. Carothers (1931–2007), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Dorothea Carothers Allen (Dede Allen 1925–2010), US-amerikanische Filmeditorin
 Wallace Hume Carothers (1896–1937), US-Chemiker
 Zane Bland Carothers (1924–2005), US-amerikanischer Botaniker

Siehe auch:
 Carrothers
 Caruthers